Mata de alfileres puede referirse a:
El nombre común de la planta Erodium cicutarium.
El nombre común de la planta Erodium malacoides.
El nombre común de la planta '''Geranium molle.